Ходы́нское по́ле:
 Ходынское поле — историческая местность на северо-западе Москвы.
 «Ходынское поле» — парк в южной части одноимённой историческое местности.
 «Ходынское поле» — проектное название станции метро ЦСКА.